Вадим Миха́йлов: Михайлов, Вадим Васильевич (1931—2023) — советский кинорежиссёр, сценарист и писатель.
 Михайлов, Вадим Иванович (1938—2020) — советский легкоатлет, тренер.
 Михайлов, Вадим Николаевич (1932—2020) — российский гидролог, доктор географических наук, профессор.
 Михайлов, Вадим (род. 1998) — эстонский футболист.
 Садковский (Михайлов), Вадим (род. 1975) — латвийский футболист .